Ramón Barros puede hacer referencia a:

Ramón Barros Montero, político chileno;
Ramón Barros Luco, presidente de Chile.